Levie steht für:

 Levie, französische Gemeinde im Département Corse-du-Sud

Levie oder Levié ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Levié (* 1938), französischer Autorennfahrer
 Elka de Levie (1905–1979), niederländische Kunstturnerin
 Françoise Levie (* 1940), belgische Filmproduzentin, -regisseurin und -autorin
 Heinz Levié (1910–1983), Bürgermeister von Nürnberg und Rauchwarenkaufmann
 Maurits de Levie (1890–1942), niederländischer Unterhaltungskünstler
 Michel Levie (1851–1939), belgischer Politiker der Katholischen Partei
 Werner Levie (1903–1945), niederländisch-deutscher jüdischer Verbandspolitiker

Siehe auch:
 Levee (Begriffsklärung)
 Levey
 Levi
 Levy